Фрамполь — топоним:

Польша 

Фрамполь — город в Билгорайском повяте Люблинского воеводства.
Фрамполь — гмина (волость) в Билгорайском повяте Люблинского воеводства.

Украина 

 Фрамполь — до 1946 г. название села Косогорка в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.